Swan Songs: Rarities EP — мини-альбом группы Hollywood Undead выпущенный 20 апреля 2010 года.

Об альбоме 
Swan Songs: Rarities EP состоит из трёх песен, которые были загружены на страницу группы в MySpace ещё до выхода их дебютного альбома, Swan Songs. Песня «The Kids» является первой песней из когда-либо написанных группой. Она была загружена на страницу Deuce в MySpace ещё в 2005 году.

Гитарная партитура песни Circles полностью повторяет клавишную партитуру песни New Born группы Muse, которая была записана на 10 лет ранее.

Список композиций

Участники записи

Hollywood undead 
 J-Dog — вокал, клавиши, ритм-гитара, бас-гитара
 Charlie Scene — соло-гитара, вокал
 Johnny 3 Tears — вокал
 Funny Man — вокал
 Da Kurlzz — ударные, вокал, перкуссия
 Deuce — вокал.

Продюсеры 
 Danny Lohner
 Aron Erlichman (Deuce)
 Don Gilmore

Альбомы Hollywood Undead
Альбомы, спродюсированные Дэнни Лонером